Lerner puede referirse a:
 Abba (Ptachya) Lerner (1903 – 1982)
 Alan Jay Lerner (1918, Nueva York – 1986, Nueva York), un libretista, letrista y guionista estadounidense
 Alejandro Lerner (1957, Buenos Aires), un cantante, compositor y músico argentino
 (Avinoam) "Avi" Lerner
 Dag Lerner, "DJ Dag" (º  1960, Mörfelden-Walldorf)
 Elisa Lerner (º  1932), una dramaturga, ensayista y humorista venezolana
 Eric (J.) Lerner (º  1947)
 Gad Lerner
 Garrett Lerner
 Gerda Lerner
 Isaías Lerner (1932, Buenos Aires – 2013, Manhattan)
 Jaime Lerner (º  1937, Curitiba), un arquitecto, urbanista y político brasileño
 (Maxwell) "Max" (Alan) Lerner
 Michael Lerner (º  1941, Brooklyn), un actor estadounidense
 Moisés Wasserman Lerner (º  1946, Bogotá), un bioquímico colombiano
 Nathan Lerner
 (Randolph) "Randy" (D.) Lerner
 Richard (Alan) Lerner (º  1938), un químico y patólogo estadounidense, investigador puntero en anticuerpos e inmunología humana
 Salomón Lerner Febres (º  1944, Lima), filósofo y profesor universitario del Perú
 Salomón Lerner Ghitis (º  1946, Lima), un empresario peruano
 Sam Lerner (º  1992), un joven actor norteamericano
 Tillie Lerner Olsen (1912 – 2007)
 Ute Maria Lerner
 Vicente Dolpico Lerner (º  1945, La Habana)

Véase también 
 El índice de Lerner (L), introducido por Abba Lerner (1934)
 solución de Lange-Lerner
 El teorema Marshall-Lerner
 Salomón Lerner

 Lehrer (Lerer)
 Lerman (Lehrmann, Lehrman)

Referencias